Jacottet ou  Jaccottet est un nom porté par :

 Jean Jacottet (Echallens, 1806 - Paris ?), dessinateur et lithographe suisse.
 Louis-Jean Jacottet (Paris, 1843 - Bonneval, 1906), son fils, peintre dessinateur et lithographe franco-suisse.
 Paul Jacottet (Bonneval, 1888 - 19?), son fils, aviateur, pilote de chasse durant la Première Guerre mondiale
 Jean Louis François dit Louis-Julien Jacottet (Echallens, 1806 - Paris, 1880), peintre paysagiste suisse.
 Jean Louis Jacottet (Paris 1er arrondissement,  - Bonneval, 7 novembre 1880), peintre et dessinateur français (ne pas confondre avec le précédent).
Henri-Pierre Jacottet (Neuchâtel,1828 -1873), juriste suisse.
 Henri Jacottet (1856 - 1904), écrivain voyageur et traducteur français.

Références